Hieronder staat een lijst met composities van Harry Bannink, gerangschikt naar jaar van eerste publieke uitvoering.

Bannink